Martin Vozábal était un footballeur tchèque, né le  à Tábor en Tchécoslovaquie.

Biographie

Carrière

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur tchèque
Joueur du Dynamo České Budějovice
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du FC Hradec Králové
Joueur de l'AO Xanthi
Joueur du Viktoria Žižkov
Joueur du FC Fastav Zlín
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000
Naissance en novembre 1978
Naissance à Tábor
Naissance en Tchécoslovaquie